Palazzo della Cassa di Risparmio ist der Name mehrerer Paläste und Sitze der italienischen Sparkasse in verschiedenen italienischen Städten:
Palazzo della Cassa di Risparmio (Bologna) in Bologna
Ehemaliger Palazzo della Cassa di Risparmio (Florenz) in der Via Bufalini in Florenz
Palazzo della Cassa di Risparmio (Florenz) in der Via Santa Caterina d'Alessandria in Florenz
Palazzo della Cassa di Risparmio (Mirandola) in Mirandola
Palazzo della Cassa di Risparmio (Parma) in Parma
Palazzo della Cassa di Risparmio (Pistoia) in Pistoia
Palazzo della Cassa di Risparmio (Prato) in Prato